Le sigle LPSM peut signifier :
 La Pierre Saint-Martin, une station de sports d'hiver située sur le territoire de la commune d'Arette (Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine, France) ;
 Laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée, une plateforme de recherche implantée en Méditerranée à plus de  de profondeur.